Alleanza per il Brasile (in portoghese: Aliança pelo Brasil, APB) è stato il nome di una formazione politica brasiliana di estrema destra. Con radici conservatrici, è stato annunciato dal presidente del Brasile Jair Bolsonaro il 12 novembre 2019, dopo aver dichiarato il suo abbandono dal Partito Social-Liberale (PSL).

Dopo un incontro a Palácio do Planalto con i legislatori del PSL, Bolsonaro notificò le sue dimissioni dal partito e discusse i modi per crearne uno nuovo, ma il Presidente non aveva ancora formalizzato la sua disaffiliazione dal PSL in quel momento. Dopo l'incontro, tuttavia, Bolsonaro ha pubblicato un messaggio sui suoi social media, affermando che "oggi (12 novembre) ho annunciato le mie dimissioni dalla PSL e l'inizio della creazione di un nuovo partito: Alleanza per il Brasile ", ringraziando "tutti coloro che hanno collaborato con me al PSL e che sono stati partner delle elezioni del 2018".

Nelle settimane precedenti l'annuncio della creazione del partito, Bolsonaro ebbe molti fraintendimenti con il presidente del PSL Luciano Bivar, che scatenò una crisi interna. Nell'ottobre 2019, Bolsonaro dichiarò a un sostenitore di "dimenticare" il partito, dicendo che Bivar era "condannato".

Secondo Bolsonaro, l'Alleanza per il Brasile è un "partito conservatore, che rispetta tutte le religioni, sostiene i valori della famiglia, sostiene il diritto all'autodifesa, il diritto di possedere un'arma da fuoco, il libero scambio con il mondo intero, senza alcuna agenda ideologica". I media brasiliani, tuttavia, hanno descritto il nuovo partito di Bolsonaro come un movimento populista di estrema destra.

Note

Collegamenti esterni